Bergsjötjärnen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bergsjötjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (4,83 ha)
Stor-Bergsjötjärnen, sjö i Strömsunds kommun,  (7,54 ha)
Bergsjötjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Bergsjötjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Väster-Bergsjötjärnen, sjö i Strömsunds kommun, 
Öster-Bergsjötjärnen, sjö i Strömsunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn